Артон-ан-Ре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. 
 Артон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.
 Артонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.